Esistono più persone di nome Paul Edwards:

 Paul Edwards (filosofo) (nato Paul Eisenstein) – filosofo statunitense
 Paul Edwards (regista) – regista statunitense